Fedeli est un patronyme italien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1983), joueur italien de football
Vic Fedeli (né en 1956), homme politique canadien en Ontario

Homonymie de patronyme